James Cavanah Murphy – architetto irlandese
 James Ford Murphy – animatore statunitense
 James J. Murphy – politico statunitense
 James Murphy – musicista e produttore statunitense
 James Murphy – chitarrista statunitense
 James Vincent Murphy – scrittore e giornalista irlandese
 James William Murphy – politico statunitense

Pagine correlate 
Murphy